Altmeyer ist der Name folgender Personen:

 Fritz Altmeyer (1928–2013), saarländischer, deutscher Fußballspieler
 Hans-Josef Altmeyer (1899–1964), deutscher Staatsbeamter
 Jean-Jacques Altmeyer (1804–1877), luxemburgisch-belgischer Philosoph und Historiker
 Jeannine Altmeyer (* 1948), US-amerikanische Sängerin in der Stimmlage Sopran
 Klaus Altmeyer (1926–2020), deutscher Journalist und Publizist
 Markus B. Altmeyer (* 1984), deutscher Drehbuchautor
 Martin Altmeyer (* 1948), deutscher Psychologe, Autor und Publizist
 Peter Altmeyer (* 1945), deutscher Dermatologe
 Stefan Altmeyer (* 1976), deutscher römisch-katholischer Theologe
 Theo Altmeyer (1931–2007), deutscher Tenor und Professor für Gesang

Siehe auch:
 Altmaier
 Altmayer
 Altmeier